Теменуга — село в Болгарии:
 Теменуга — в Великотырновской области;
 Теменуга — в Кырджалийской области.